Osiride – divinità della mitologia egizia
Osiride – nome proprio di persona italiano maschile
 Osiride – soprannome non ufficiale del pianeta extrasolare HD 209458 b

Pagine correlate
Osiris